«Замаллу» (другое название «Шагалинский мост») — фильм 1928 года режиссёра Ивана Перестиани.

Сюжет 
Накануне советизации Армении большевики-партизаны сражаются за мост через ущелье Замаллу.

В ролях 
 Валентин Вартанян — Арташес
 Ольга Майсурян — крестьянка
 Аркадий Арутюнян — крестьянин
 Христофор Абрамян — рабочий
 Михаил Гарагаш — рабочий
 Самвел Мкртчян — офицер
 Николоз Мамулашвили — князь
 Кохта Каралашвили — шарманщик Сандро
 Елена Кафиева — Нинико
 Л. Саркисян
 Александр Любош

Съёмочная группа 
 художники-постановщик — Михаил Арутчян
 помощник режиссёра — Е. Герарди
 главный администратор — Х. Абрамян

Технические данные 
 чёрно-белый, немой
 впервые на экране — 20 января 1930,

Ссылки 
 фильм на сайте Кино-Театр. Ру

Фильмы СССР 1928 года
Фильмы Ивана Перестиани